Ebendorf (Barleben), plaats in Duitsland
 Ebendorf (Mistelbach), plaats in Oostenrijk
 de Duitse naam van Știuca, Roemenië